Georges Sabbagh (1887-1951), un peintre français d'origine égyptienne ;
 Hammouda Sabbagh, président de l'Assemblée du peuple de Syrie ;
  (1983-), réalisateur, producteur et scénariste saoudien ;
 Michel Sabbagh ou Mikhail Ibrahim Sabbagh (1784-1816), un écrivain arabe ;
 Pierre Sabbagh (1918-1994), une personnalité de la télévision française, fils de Georges Sabbagh ;
 Rachid Sabbagh (né en ?), est un magistrat tunisien, ministre de la Défense dans le gouvernement Ali Larayedh.

Voir aussi 
 

Patronyme arabe